

Населені пункти та їхні частини
 Поґожалка — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Поґожалка — село в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Поґожалка — частина села Кольонія-Добришиці в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Поґожалка — частина села Валеньчув у гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки